Út může znamenat:

 úterý – zkratka dne v týdnu
 úd (hudební nástroj) – variantní tvar názvu hudebního nástroje